Ягуар — хижий звір, що належить до роду пантер
 «Ягуар» — підрозділ спеціального призначення Внутрішніх військ МВС України
 «Ягуар» — британська автомобільна компанія
 СЕПЕКАТ «Ягуар» — франко-британський ударний винищувач
 HMS «Ягуар» (F34) — військовий корабель, ескадрений міноносець типу «J» Королівського військово-морського флоту Великої Британії

Фільми 

 «Ягуар» — радянський фільм 1986 року чилійського кінорежисера Себастьяна Аларкона.
 «Ягуар» — французький пригодницький фільм 1996 року.